Curral Novo do Piauí - município brasileiro do estado do Piauí.
 Curral Novo - antiga denominação do município de Antônio Carlos, Minas Gerais.
 Curral Novo - distrito de Águas Belas, Pernambuco.

Desambiguações de topônimos